Die Abkürzung AKZ steht für
 Aneurysmatische Knochenzyste, siehe Knochenzyste
 Anlagenkennzeichnungssystem, Bezeichnungssystem für technische Systeme
 Ausbildungskennzeichen bei der Schutzhundprüfung
 Auslandskostenzuschuss für Studenten
 Alternatives Kulturzentrum
 SIL-Code für Alibamu, eine Sprache, die im Alabama-Coushatta-Reservat, Livingston (Texas) gesprochen wird
 Altlastenkennziffer, Nummer im Altlastenkataster
 Amtskennziffer(n) bei Telefonanlagen
 amtliches Kennzeichen bei Kraftfahrzeugen, siehe Kraftfahrzeugkennzeichen
 Apothekenkennzahl
 Armkraftzuggerät, ein Trainingsgerät aus dem Skilanglauf und Biathlonsport

AKZ